Холкина — деревня, Пышминский городской округ Свердловской области России.
 Холкина — фамилия